Carol est un nom propre d'origine germanique dérivé de Karl. Il est utilisé comme prénom, patronyme ou toponyme.

Prénom 
Carol est un prénom épicène. Dans le calendrier des Saints et Prénoms en vigueur en France, les Carol sont fêtés le 17 juillet.
 Carol  de Roumanie, selon la liste des souverains de Roumanie,
 Carol Markus, un personnage de l'univers Star Trek,
 Caroll Ballard, un réalisateur américain,
 Carol, un chanteur de rock japonais,
 Carol Alt, une américaine modèle et actrice,
 Carol et Darlene Bernaola, des jumelles américaines,
 Carol Burnett, une actrice et productrice américaine,
 Carol Channing, une actrice américaine,
 Carol Cleveland, une actrice comique anglaise,
 Carol Couture, un archiviste québécois,
 Carol Doda, une stripteaseuse américaine,
 Carol Higgins Clark, une romancière américaine,
 ,
 Carol Kane, une actrice américaine,
 Carol Kidd, une chanteuse de jazz britannique,
 Carol Mansell, une actrice américaine,
 Carol Matas, une écrivaine canadienne,
 Carol Peletier, un personnage de fiction apparaissant dans The Walking Dead,
 Carol Reed, un réalisateur, producteur et scénariste britannique,
 Carol Shields, une romancière canadienne,
 Carol Skelton, une femme politique canadienne,
 Carol Twombly, une amerikanische Schriftartendesignerin,
 Carole Quinton, ehemalige britische,
 Carol Vadnais, un joueur de hockey sur glace Québécois,
 Joyce Carol Oates, une poétesse et romancière américaine,

Pseudonyme 
 Martine Carol, une actrice française,
MC Carol, une chanteuse et compositrice brésilienne.

Patronyme 

 Henri Carol, un chanoine français,
 Henri Carol, un aviateur français,
 Sue Carol (1906, 1982) est une actrice américaine du cinéma Muet

Musique 
 Carol (1958), titre d'une chanson de Chuck Berry.
  (2009), titre d'un album et d'une chanson éponyme de Chara.
 , un chant de Noël,

Autres 

 le Carol, une rivière du sud de la France et du nord de l'Espagne.
 Ruisseau de Carol, rivière du sud de la France affluent de l'Ariège.
 Nombre de Carol, un nombre de la forme .
 Mazda Carol, une voiture.
 Carol (1952), roman lesbien de Patricia Highsmith.
 Carol (2015), film d'amour britannico-américain réalisé par Todd Haynes.
 Carol (1997-1998), série télévisée américaine.
 Latour-de-Carol, une commune française des Pyrénées-Orientales,
 Université de médecine et pharmacie Carol Davila,
 (2214) Carol, astéroïde.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie d'hydronyme